Podmoky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Podmoky (okres Havlíčkův Brod)
 Podmoky (okres Nymburk)